Ryōhei Uchida (1873-1937) un théoricien politique japonais ultranationaliste et maître d'arts martiaux ;
 Ryōhei Uchida (1924–1984) est un acteur japonais.